Skrót EFX może oznaczać:
 Das EFX – amerykański zespół hip-hopowy
 EFX (show) – show w MGM Grand Hotel & Casino